

Fumetto 
Crossroad – manga

Musica 
Crossroad – album di Masami Okui del 2002
Crossroad – singolo di Ayumi Hamasaki del 2010, dall'album Love Songs